Пырьево — название населённых пунктов:

Россия 
 Пырьево — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Пырьево — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Пырьево — деревня в Сычёвском районе Смоленской области.